Das Feuer in Banská Štiavnica hat sich als Stadtbrand am 18. März 2023 vormittags im historischen Stadtzentrum von Banská Štiavnica (deutsch: Schemnitz), der ältesten Bergstadt der Slowakei, ereignet.

Das Feuer breitete sich vom Dach des Stadthauses am Dreifaltigkeitplatz aus, wo sich auch die Touristenattraktion Bank der Liebe befindet, und griff zu Nachbargebäuden über, darunter das Gebäude der Kunstschule Heilige Dreifaltigkeit, eine Pizzeria und das Berggerichts-Museum. 30 professionelle Feuerwehrmänner und 80 Soldaten wurden zur Bekämpfung der Brände eingesetzt.  

Das Feuer konnte erst in den Nachmittagsstunden unter Kontrolle genommen werden. Insgesamt sieben Gebäude wurden durch die Brandauswirkungen beschädigt. Die Feuerursache ist noch nicht bekannt, ersten Vermutungen nach handelte es sich um einen elektrischen Kurzschluss.

Einzelnachweise 

Katastrophe 2023
Banska Stiavnica
Banská Štiavnica
Ereignis in der Slowakei